Gustaf Magnusson eller varianter av detta namn kan avse:

 Gustav Magnusson (e-sport) (född 1992), Dota 2-spelare
 Gustaf Magnusson (konstnär) (1890–1957), målare och grafiker
 Gustaf Magnusson (lagman) (aktiv 1490–1434),  lagman i Västergötland
 Gustaf Magnusson (militär) (1902–1993), finländsk militär
 Gustav Sandberg Magnusson (född 1992), fotbollsspelare